A férfi kosárlabda-világbajnokság a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) által szervezett, négyévente megrendezésre kerülő nemzetközi kosárlabdatorna. A tornát általában augusztus-szeptember környékén rendezik. A tornán 2019 óta a selejtezőket követően 32 nemzet válogatottja vesz részt.

A férfiak világbajnokságán a végső győztes elnyeri a Naismith trófeát. Ezt a kosárlabdajáték megalkotójáról elnevezett kupát először az 1967-es világbajnokságon adták át.

Férfiaknál a jelenlegi címvédő az Spanyolország, amely a 2019-es világbajnokságon a döntőben az argentin csapat ellen nyert.

Érmesek

Éremtáblázat 
Az alábbi táblázat az 1950–2019 között megrendezett világbajnokságokon érmet nyert csapatokat tartalmazza.

(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Statisztikák

Részvételi helyezések

Források 
 
 
 
Peter Matthew, Ian Morrison, Radó Péter szerk.: Guinness sport-enciklopédia. Solaris Kft., 1991.
Walter Umminger: A sport krónikája. Officina Nova, Budapest, 1992.

Kapcsolódó szócikkek 
 Női kosárlabda-világbajnokság

 
Kosárlabda témájú listák
Sportversenyek